Antônio Raiol foi um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 Amapá
 Beijos de amor
 Carnaval de 1898
 Confusão carnavalesca
 Edite
 Hino do Maranhão (c/ Barbosa de Godóis)

Compositores do Maranhão